Delle Piane – famiglia nobile della Repubblica di Genova
 Delle Piane – cognome

Persone
Carlo Delle Piane (1936-2019) – attore italiano
Emilio Delle Piane (1938-2014) – attore italiano
Giovanni Maria delle Piane, detto il Mulinaretto (1660-1745) – pittore italiano
Mario Delle Piane (1914-1989) – giurista e storico italiano
Pietro Delle Piane (1974) – attore e doppiatore italiano